Etanditiol se može odnositi na:

 1,1-Etanditiol
 1,2-Etanditiol